26 Бакинских комиссаров — в разное время названия станций метро:
 Сахил (станция метро) в Баку до 1992
 Авлабари (станция метро) в Тбилиси до 1992

См. также 
 Улица 26 Бакинских Комиссаров